Бубново:
 Россия
 Бубново — село в Корочанском районе Белгородской области.
 Бубново — деревня в Ду́бровском районе Брянской области.
 Бубново — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Бубново — деревня в Вознесенском районе Ленинградской области.
 Бубново — деревня в Раменском районе Московской области.
 Бубново — деревня в городском округе Бор Нижегородской области.
 Бубново — деревня в Ковернинском районе Нижегородской области.
 Бубново — деревня в Чкаловском районе Нижегородской области.
 Бубново — деревня в Куньинском районе Псковской области.
 Бубново — деревня в Пустошкинском районе Псковской области.
 Бубново — деревня в Краснинском районе Смоленской области.
 Бубново — деревня в Новодугинском районе Смоленской области.
 Бубново — деревня в Смоленском районе Смоленской области.
 Бубново — деревня в Жарковском районе Тверской области.
 Бубново — деревня в Зубцовском районе Тверской области.
 Бубново — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.
 Украина
 Бубново Первое — село, Самойловский сельский совет, Близнюковский район, Харьковская область.